A 2015-ös afrikai nemzetek kupája C csoportjának mérkőzéseit január 19-től 27-ig játszották. A csoportban Ghána, Algéria, a Dél-afrikai Köztársaság és Szenegál szerepelt. A csoportból Ghána és Algéria jutott tovább.

Tabella

Mérkőzések 
Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint értendők.

Ghána – Szenegál

Algéria – Dél-afrikai Köztársaság

Ghána – Algéria

Dél-afrikai Köztársaság – Szenegál

Dél-afrikai Köztársaság – Ghána

Szenegál – Algéria

Jegyzetek

Források 

CC